Долгарево — название населённых пунктов:

Россия 
 Долгарево — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Долгарево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.